Bautzen (pol. Budziszyn) – miasto powiatowe w Niemczech w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Bautzen – powiat w niemieckim kraju związkowym Saksonia
 Bautzen – stacja kolejowa w Budziszynie, w kraju związkowym Saksonia, w Niemczech
 (11580) Bautzen – planetoida

Zobacz też 
 Budziszyn